Bieg kobiet na dystansie 20 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 25 lutego. Wzięło w nim udział 55 zawodniczek z 18 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka ZSRR Tamara Tichonowa.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988